Studentenstadt (München), een buurt van München
Studentenstadt (metrostation), een station van de metro van München